Кадзияма () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кадзияма, Ёхэй (род. 1985) — японский футболист, полузащитник.
 Кадзияма, Хироси (род. 1953) — японский гимнаст, олимпийский чемпион.